1948, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
1948 (Toen was geluk heel gewoon), lied geschreven door Van Kooten & De Bie, vertolkt door Gerard Cox
NGC 1948, open sterrenhoop in het sterrenbeeld Goudvis